Long – miejscowość we Francji
 Long – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah
 Long – wyspa w Papui-Nowej Gwinei
 hrabstwo Long (ang. Long County) – hrabstwo w stanie Georgia